Utslagsspelet i Copa América 2021 inledes den 2 juli och avslutades den 10 juli 2021.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Peru mot Paraguay

{{Resultat med trupp|id=PER-PAR
|nr       = 21
|bild     = PER-PAR 2021-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Gustavo Gómez Gianluca Lapadula Yoshimar Yotún 
|mål2     =  Gustavo Gómez Júnior Alonso Gabriel Ávalos
|straffresultat = 4 – 3
|straffar1= Gianluca Lapadula Yoshimar Yotún Santiago Ormeño Renato Tapia Christian Cueva Miguel Trauco 
|straffar2=  Ángel Romero Júnior Alonso David Martínez Braian Samudio Robert Piris Da Motta Espínola
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Chile

{{Resultat med trupp|id=BRA-CHI
|nr       = 22
|bild     = BRA-CHI 2021-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Lucas Paquetá 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Uruguay mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=URU-COL
|nr       = 23
|bild     = URU-COL 2021-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     =
|mål2     = 
|straffresultat = 2 – 4
|straffar1= Edinson Cavani José María Giménez Luis Suárez Matías Viña 
|straffar2=  Duván Zapata Davinson Sánchez Yerry Mina Miguel Borja
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=ARG-ECU
|nr       = 24
|bild     = ARG-ECU 2021-07-03.svg
|datum    = 3 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Rodrigo De Paul Lautaro Martínez Lionel Messi 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Olímpico Pedro Ludovico
|spelplats= Goiânia
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Brasilien mot Peru

{{Resultat med trupp|id=BRA-PER
|nr       = 25
|bild     = BRA-PER 2021-07-05.svg
|datum    = 5 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lucas Paquetá 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Olímpico Nilton Santos
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=ARG-COL
|nr       = 26
|bild     =
|datum    = 6 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lautaro Martínez 
|mål2     =  Luis Díaz
|straffresultat = 3 – 2
|straffar1= Lionel Messi Rodrigo De Paul Leandro Paredes Lautaro Martíne 
|straffar2=  Juan Cuadrado Davinson Sánchez Yerry Mina Miguel Borja Edwin Cardona
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=COL-PER
|nr       = 27
|bild     = COL-PER 2021-07-09.svg
|datum    = 9 juli 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Juan Cuadrado Luis Díaz 
|mål2     =  Yoshimar Yotún Gianluca Lapadula
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor
 Officiell hemsida
 Conmebol.com

Utslagsspel